Perpetuas de monte puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas; o
 el nombre común de la planta Santolina rosmarinifolia.